А́гнец — многозначный термин, церковнославянизм, имеет следующие значения:
 Агнец Божий — одно из наименований Иисуса Христа, известное из Нового Завета.
 Евхаристический Агнец —  четырёхугольная частица, вырезаемая из просфоры во время проскомидии.
 Пасхальный агнец — ягнёнок (реже козлёнок), который выступал как искупительная жертва.

В переносном значении это слово обозначает кроткого, послушного человека.

Прочее 
 «Агнец божий (бомбардирский корабль)» — бомбардирский корабль Азовского флота.
 «Агнец божий (фильм, 1985)» (Агнесса Божья) — драматический триллер 1985 года режиссёра Нормана Джуисона.
 «Агнец (фильм, 2021)» — исландский фолк-хоррор 2021 года режиссёра Вальдимара Йоханнссона; получил приз в Каннах "За оригинальность", выдвинута от Исландии на "Оскар" и стала самым кассовым исландским проектом в американском прокате.

  — название растения.

Примечания 

Овцы и бараны в культуре